Ескуинтла има више значења:

 Општина Ескуинтла (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескуинтла (Ескуинтла, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику